La saison 1959-1960 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la septième saison consécutive.

Après un début de saison délicat, le club héraultais va se ressaisir est joué la montée jusque dans les dernières journées échouant finalement à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes vont passer deux tours avant de chuter et de rejoindre la Coupe Drago où il ne brilleront guère plus, éliminé dès leur entrée en lice.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1959-1960 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier